Courdemanche puede referirse a: 

 Courdemanche, comuna francesa situada en Eure.
 Courdemanche, comuna francesa situada en Sarthe.